Райнер Оссельман (; 25 июля 1960, Дуйсбург) — немецкий ватерполист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1984 года. Играл также на летних Олимпийских игр 1988 года, где сборная ФРГ заняла 4-е место.

Биография 
Родился в городе Дуйсбурге. Его отец, Фридхельм Оссельман, играл в водное поло за Объединенную германскую команду на летних Олимпийских игр 1956 года и летних Олимпийских игр 1960 года, а мать, Биргит Кломп, участвовала в соревнованиях по плаванию на летних Олимпийских играх 1956 года.

Ссылки 
 

Ватерполисты Германии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1984 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1988 года